

Sigle 
 CFP – close fit pipe: tecnologia di riabilitazione di tubazioni esistenti interrate senza ricorrere a scavi a cielo aperto (relining riabilitativo)
 CFP – centro di formazione professionale: istituto che vuole aiutare giovani ed adulti a perfezionare la propria formazione professionale ed aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro
 CFP – C form factor Pluggable: fattore di forma di un modulo I/O hot-swappable per trasmissione su fibra ottica, usato per i 40 Gbitsecondo e i 100 Gigabitsecondo in standard Ethernet.

Codici 
 CFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carpentaria Downs (Australia)
 CFP – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco CFP (ora XPF), valuta della Polinesia Francese

Religione
 C.F.P. – Figlie della Passione di Gesù Cristo e di Maria Addolorata
 C.F.P. – Fratelli dei poveri di San Francesco serafico